Соревнования по теннису среди женщин в парном разряде на XXXII летних Олимпийских играх проходили с 24 июля по 1 августа 2021 года на кортах теннисного центра «Ариакэ». Турнир был организован на площадках с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проводится Открытый чемпионат США. В соревнованиях приняли участие 32 пары из 23 стран.

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова выиграли турнир, обыграв в финальном матче швейцарок Белинду Бенчич и Викторию Голубич. Крейчикова и Синякова стали первыми в истории Чехии теннисистками, победившими на Олимпийских играх (в период выступления чехословацких спортсменов на Олимпиадах победу в 1988 году одержал Милослав Мечирж). Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич сыграла во втором решающем матче на XXXII летних Олимпийских играх; в личном первенстве Бенчич одержала победу. Бразильские теннисистки Лаура Пигосси и Луиза Стефани выиграли первую в истории своей страны медаль на олимпийском теннисном турнире. В матче за третье место бразильянки отыгрались с четырёх матчболов.

Олимпийские чемпионки 2016 года российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина не выступали вместе: Макарова завершила свою спортивную карьеру, а напарницей Весниной стала Вероника Кудерметова. Российские теннисистки, участвовавшие под флагом национального олимпийского комитета, заняли четвёртое место.

Призёры

Посев 

  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (титул; золотая медаль)
  Сюко Аояма /  Эна Сибахара (первый круг)
  Кики Бертенс /  Деми Схюрс (второй круг)
  Бетани Маттек-Сандс /  Джессика Пегула (четвертьфинал)

<ol start="5">
  Чжань Хаоцин /  Латиша Чан (первый круг)
  Эшли Барти /  Сторм Сандерс (четвертьфинал)
  Габриэла Дабровски /  Шэрон Фичмен (первый круг)
  Николь Мелихар /  Алисон Риск (первый круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Сюко Аояма /  Эна Сибахара (первый круг)
  Вероника Кудерметова /  Елена Веснина [PR] (полуфинал; четвёртое место)

<ol start="3">
  Саня Мирза /  Анкита Райна [PR] (первый круг)
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро [PR] (второй круг)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года